Битва при Кресенбрунне — решающее сражение между Богемским и Венгерским королевствами за обладание Штирией и Австрийским герцогством, произошедшее в июле 1260 года. Предводителем чешских войск был король Пржемысл Отакар II, а венгерских — король Бела IV.

Предпосылки 
В 1250 году желая урегулировать вопрос престолонаследия, австрийские дворяне избрали герцогом Австрии Пржемысла Отакара II. Отакар II вступил в Вену и в феврале 1252 году женился на пожилой уже Маргарите Бабенберг, старшей сестре последнего австрийского герцога и вдове германского короля Генриха VII Гогенштауфена. Однако Гертруда, племянница Маргариты, также имеющая права на австрийский престол, вышла в это том же году замуж за Романа, сына Даниила Галицкого, поддерживаемого венгерским королём. В результате началась длительная война за престол между Чехией и Венгрией. Войска Даниила Галицкого вторглись в Чехию, а венгерская армия в Штирию. Пржемысл Отакар II был разбит у Опавы, однако Даниил Галицкий вскоре вышел из войны. В 1254 году между Чехией и Венгрией был заключён мирный договор, предусматривающий признание Отакара II герцогом Австрии и передающий Штирию Венгрии.

В 1260 году сословия Штирии восстали против венгерской власти, чем и решил воспользоваться король Отакар II, дабы заполучить власть над Штирией.

Две версии битвы 
Войско Отакара II состояло из чехов, немцев, поляков, а также сил Штирии и Каринтии. Состав армии Белы IV был следующий: венгры и секеи, половцы, галичане, русские, булгары, боснийцы, сербы, валахи и печенеги.
Противники встретились на реке Морава, находясь на разных берегах. Никто не решался перейти реку. Отакар предложил Беле, что богемское войско отойдет от берега, а в это время венгры переправятся через реку. Дальнейшие события описываются по-разному, в зависимости от того, на чьей стороне был источник.

 Чешский вариант.

В то время, как чешские войска отступали, а венгерские переправлялись через реку, сын Белы Иштван начал атаку лагеря легкой кавалерии богемцев, надеясь застать армию Отакара врасплох. Тяжелая пехота чехов под предводительством Яроша из Подегуса отбила атаку Иштвана, а подоспевшие основные силы богемцев обратили форсирующую Мораву армию Белы в бегство.

 Венгерский вариант.

Отакар II не сдержал своё обещание о перемирии и напал на переправляющихся венгров в прибрежной зоне, легко победив и обратив их в бегство.

Хроника битвы скорее всего оперирует преувеличенными цифрами участников сражения (100 000 человек со стороны Отакара II и 140 000 со стороны Белы IV), но, вероятно, это действительно было одно из крупнейших средневековых сражений.

Последствия 
Впоследствии Венгрия отказалась от прав на Штирию (первый Пресбургский мир, 1271 год), а Бела IV даже выдал замуж за Отакара II свою внучку Кунигунду Ростиславовну, однако наследники венгерского короля не оставили притязаний на земли Богемии.

Сражения по алфавиту
Сражения XIII века
1260 год
Сражения Чехии
Сражения Венгрии
Сражения 1260 года